Eigil Nielsen (1910–1968) – duński paleontolog
 Eigil Nielsen (1918–2010) – duński piłkarz, olimpijczyk
 Eigil Nielsen (1948–2019) – duński piłkarz